Прыганка — топоним в Алтайском крае России.

 Прыганка — село в Крутихинском районе, административный центр и единственный населённый пункт Прыганского сельсовета.
 Прыганка — река в Крутихинском районе.